Federico II, Conde Palatino del Rin (9 de diciembre de 1482 - 26 de febrero de 1556), también Federico el Sabio, un miembro de la dinastía Wittelsbach, fue Príncipe Elector del Palatinado de 1544 a 1556.

Biografía 
Federico nació en el Castillo de Winzingen, en las cercanías de Neustadt an der Weinstraße, como el cuarto hijo varón del Elector Felipe del Palatinado y Margarita de Baviera-Landshut. En 1535, contrajo matrimonio en Heidelberg con Dorotea de Dinamarca. No tuvieron descendencia (veinte años antes, en sus treinta, había declarado su amor a la Princesa Leonor de Austria, pero descubierto por el hermano de esta Carlos, duque de Borgoña, rey de España, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el Conde Federico fue desterrado de la corte.)

Fue custodio de los jóvenes duques del Palatinado-Neoburgo Otón Enrique y Felipe y después sirvió como general para el emperador Fernando I de Habsburgo.

Federico estuvo por un tiempo involucrado en planes de golpe de Estado en Dinamarca-Noruega. Su esposa Dorotea era hija de Cristián II de Dinamarca, el anterior rey de Dinamarca y Noruega, quien fue depuesto después de una rebelión de nobles daneses en 1523. El exiliado Cristián II fue contactado por Olav Engelbrektsson, arzobispo católico de Noruega y jefe del Consejo del Reino danés, en 1529. Cristián II era protestante, pero también era cuñado del emperador Carlos V y por tanto juró ayudar a la causa católica en Noruega. Después del matrimonio de Federico con Dorotea, Federico pronto envió una carta a Olav Engelbrektsson (vía emisarios en Bruselas) en la que prometía ayuda militar propia y de Carlos V. En el invierno de 1536, Olav Engelbrektsson mandó escuadras de apoyo a las poblaciones de Noruega Oriental; entre otras cosas las escuadras dieron a conocer la carta a la población, señalando que un nuevo gobernante podría estar en camino. Sin embargo, pocos campesinos se unieron a la rebelión, y esta fracasó pronto porque no llegó ningún apoyo real de Federico ni Carlos. En el invierno de 1537, Federico sí envió dos barcos desde los Países Bajos Austríacos. Sin embargo, esto fue inútil, ya que el rey de Dinamarca lanzó una ofensiva naval para asegurar Noruega por el mismo tiempo. Olav Engelbrektsson huyó del país, los obispos Hoskuld Hoskuldsson y Mogens Lauritssøn fueron arrestados, otros partidarios fueron castigados y la Iglesia católica en Noruega y el Consejo del Reino fueron abolidos.

En marzo de 1544 Federico sucedió a su hermano Luis V como Príncipe Elector del Palatinado. Introdujo la Reforma Protestante y por tanto fue proscrito por el emperador Carlos V hasta que Federico se sometió. Fue sucedido por su antiguo protegido Otón Enrique. Murió en febrero de 1556 en Alzey.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Electores del Palatinado del siglo XVI (casa de Wittelsbach)
Nobles de Alemania del siglo XV